Jean Boucher peut désigner :
 Jean Boucher, évêque de Lavaur ;
 Jean Boucher (vers 1548-1644), théologien français ;
 Jean Boucher (1568-1632), peintre français ;
 Jean Boucher (1870-1939), sculpteur français ;
 Jean Boucher (1879-1935), architecte français ;
 Jean Boucher (1915-2009), ingénieur agronome français ;
 Jean Boucher (1926-2011), homme politique québécois ;
 Jean Boucher (1962-), homme politique québécois ;
 Jean Boucher (1923-2017), gymnaste et dirigeant sportif.

Notes et références

Voir aussi 
 John B. Boucher (1938-2010), chef métis canadien.